Bruno (von althochdeutsch brun „braun“) oder Brüno steht für:
 Bruno (Name), Vor- und Familienname, Namensträger siehe dort
 Bruno, ein Sortenname der Kiwi-Frucht, siehe Actinidia deliciosa #Systematik und Sorten
 PC Bruno, Tarnname einer geheimen militärischen Einrichtung
 Unternehmen Bruno, Deckname eines Unternehmens der Wehrmacht 1944
 28-cm-Kanone Bruno (E), eine Kanone der Wehrmacht

Literatur, Film und Fernsehen:
 Bericht über Bruno, Roman von Joseph Breitbach
 Bruno (Novelle), Novelle von Gerhard Falkner
 Bruno, eine Zeichentrickfigur, siehe HB-Männchen
 Bruno (1988), philippinischer Film von Jun Raquiza 
 Bruno (2000), US-amerikanischer Film von Shirley MacLaine 
 Bruno (2019), britischer Film von Karl Golden 
 Bruno (Webcomic), Webcomic von Christopher Baldwin 
 Brüno, US-amerikanischer Film von Larry Charles

Tiere:
 Bruno, ein Braunbär, auch bekannt als sogenannter „Problembär“, siehe JJ1
 Bruno, ein Braunbär im ehemaligen Tierpark Lübeck, siehe Tierpark Lübeck #Braunbär „Bruno“
 Bruno (Schwarzbär), ein Amerikanischer Schwarzbär und Darsteller in mehreren Filmen 
 Bruno du Jura, eine Hunderasse, siehe Jura Laufhund

Geographie:
 Bruno (Ise), Zufluss der Ise (Aller) im Osten der Lüneburger Heide bei Wahrenholz
 Bruno (Piemont), italienische Gemeinde

Orte:

In Kanada:
 Bruno (Saskatchewan)

In den Vereinigten Staaten:
 Bruno (Arkansas)
 Bruno (Minnesota)
 Bruno (Montana)
 Bruno (Nebraska)
 Bruno (Ohio)
 Bruno (Oklahoma)
 Bruno (Virginia)
 Bruno (West Virginia)
 Bruno Township (Kansas)
 Bruno Township (Minnesota)

Siehe auch:
 Bruno the Kid
 Bruneau (Begriffsklärung)
 Brunnow (Begriffsklärung)
 Brunow (Begriffsklärung)
 Pruno (Begriffsklärung)
 San Bruno (Begriffsklärung)